Carlo Barbuto (1967) – kickboxer italiano
 Elisabetta Barbuto (1957) – politica italiana

Pagine correlate
 Il Barbuto
 Barbuti